De Schotse voetbalclub Dundee United FC speelt sinds 1966 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Dundee United FC

Champions League
Dundee United heeft tot op heden nog nooit de Champions League gewonnen. In 1984 waren ze dichtbij, maar de halve finale tegen AS Roma ging verloren. Thuis werd weliswaar gewonnen, maar in Italië zette Roma orde op zaken en won met 3-0, waardoor Dundee op doelsaldo verloor.

UEFA Cup
Ook de UEFA Cup ontbreekt nog in Dundees prijzenkast. In 1981 en 1982 werd de kwartfinale bereikt, en in 1987 zelfs de finale, maar hier bleek het Zweedse IFK Göteborg te sterk.

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Schotland

Dundee United FC
Dundee United FC